Invitation (do inglês: "convite") ou The Invitation pode se referir a:

Cinema 
 The Invitation (2015), filme da Drafthouse Films com Logan Marshall-Green e Tammy Blanchard
 The Invitation (2022), filme da Sony Pictures Releasing com Nathalie Emmanuel e Thomas Doherty

Música 
 Invitation (EP), de Ailee

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música